Esipenko ist eine Transliteration des Nachnamens von

 Andrei Jessipenko (* 2002), russischer Schachspieler
 Natalija Jessypenko (* 1977), ukrainische Badmintonspielerin